Азбука любви (фильм, 1919) — американский художественный фильм 1919 года.
 Азбука любви (фильм, 1935) — польский художественный фильм 1935 года.
 Азбука любви (телесериал) — российский телесериал 1993 года.